Panthera blytheae нині вважається найстарішим відомим видом з роду пантер. Перші скам'янілості розкопано 2010 року в басейні Занда, що в префектурі Нагарі на Тибетському плато.

Етимологія 
Вид названо на честь Блайз Хаага доньки Пола та Хізер Хаагів, давніх благодійників Лос-Анджелеського природничого музею.

Характеристики  
Поки що знайдено лише череп. Вважається, що розмір P. blytheae відповідає розміру димчастої пантери. Однак це ґрунтується виключно на відносних розмірах черепної коробки, тому розмір може бути дещо неточним.

Відношення до інших видів роду пантера 
Згідно з молекулярними даними, пантерові (Pantherinae) відділилися від решти котових (Felidae) приблизно 10,8 млн років тому. Проте відкриття та аналіз Panthera blytheae виявляє давню дивергенцію — 16,4 млн років. Цікаво, що вчені показали близькість між P. blytheae та P. uncia. Філогенетичне дерево підродини пантерових виглядає так:

Примітки 

Вимерлі тварини, описані 1924
Пантерові
Вимерлі коти